Gailbach ist der Name folgender Orte:

 Gailbach, Stadtteil von Aschaffenburg in Bayern

Gailbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Gailbach (Blies), linker Zufluss der Blies vor Reinheim, Gemeinde Gersheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Gailbach (Drau), rechter Zufluss der Drau gegenüber Strassen, Bezirk Lienz, Tirol
 Gailbach (Hensbach), Mittellaufname des Hensbachs, rechter Zufluss des Mains in Aschaffenburg, Bayern
 Gailbach (Kainach), rechter Zufluss der Kainach bei Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Gailbach (Kuselbach), linker Zufluss des Kuselbachs an der Ritschmühle, Stadt Kusel, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Gailbach (Mosel) oder Geulbach, linker Zufluss der Mosel bei Bremm, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Gaibach
 Geilbach
 Kailbach